Bouře může být:

meteorologie 
 bouře (meteorologie) – cyklóna s velmi silnými větry
 konvekční bouře (konvektivní bouře) – prostorově omezená porucha v troposféře 
 ohňová bouře – vzniká při rozsáhlých požárech rychlým oteplováním vzduchu, pohyb vzduchu požár dál zesiluje 
 písečná bouře (prachová bouře) – silný vítr spojený s přenosem prachových částic (pískových) 
 sněhová bouře – silný vítr spojený s přenosem sněhových a ledových částic 
 tropická bouře – možný vývojový stupeň tropické cyklóny
 bouřka – jevy spojené s výskytem blesků

geofyzika
 geomagnetická bouře – porucha magnetosféry Země
 ionosférická bouře – porucha ionosféry
 šumová bouře – porucha způsobená Sluncem

historie a vojenství
 povstání – masové vystoupení obyvatel proti státní moci, rebelie
 svatodušní bouře – povstání v Praze v červenci 1848
 operace Pouštní bouře – dílčí operace války v Zálivu
 operace Bouře – operace chorvatské armády
 plán Bouře – plán na obsazení Varšavy při Varšavském povstání

umění
 Bouře (Shakespeare) – hra Williama Shakespeara, inspirovala řadu dalších her, filmových zpracování i hudebních skladeb, mj.:
 Bouře (Fibich) – opera Zdeňka Fibicha (1895)
 Bouře (Adès) – opera Thomase Adèse (2004)
 Bouře (Ostrovskij) – hra A. N. Ostrovského, nesčetněkrát adaptována, zejm. v opeře a ve filmu, premiéra 16.11. 1859 v Moskvě
 Bouře a vzdor (hra) – hra F. M. Klingera
 Sturm und Drang (Bouře a vzdor) – německé literární hnutí
 Bouře (obraz) – obraz od Giorgioneho.
 Bouře (album) – koncertní album Daniela Landy
 Bouře (Hvězdná brána: Atlantida) – epizoda amerického seriálu Hvězdná brána: Atlantida

Jméno
 Půlnoční bouře – vl. jménem Eliška Gaia.

Externí odkazy